Hans Wanner ist der Name folgender Personen:
* Hans Wanner (Germanist) (1905–1996), Schweizer Sprachwissenschafter und Lexikograph
 Hans-Urs Wanner (1933–2019), Schweizer Arbeits- und Umweltwissenschaftler

Siehe auch:
 Johann Wanner
 Johannes Wanner (1878–1959), deutscher Geologe